Флагман флота 2-го ранга — воинское звание Морских Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии Союза ССР (МС РККА СССР) было введено Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 сентября 1935 года утверждено постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 2591 для Морских Сил РККА СССР от 22 сентября 1935 года и объявлено приказом Народного Комиссара обороны № 144 от 26 сентября 1935 года. Звание, флагман флота 2-го ранга, было отменено 7 мая 1940 года в связи с введении новых званий, утвержденных Указом Президиума Верховного совета СССР «Об установлении воинских званий высшего командного состава Военно-Морского Флота».
Выше флагмана 1-го ранга, ниже флагмана флота 1-го ранга. Соответствовало званиям командарм 2-го ранга, армейский комиссар 2-го ранга, армвоенюрист.

Присвоение звания 
 20.11.1935 — Галлер, Лев Михайлович (1883—1950), командующий Балтийским флотом.
 03.04.1939 — Исаков, Иван Степанович (1894—1967), заместитель наркома Военно-Морского Флота СССР.
 20.11.1935 — Кожанов, Иван Кузьмич (1897—1938), командующий Черноморским флотом.
 03.04.1939 — Кузнецов, Николай Герасимович (1904—1974), заместитель наркома Военно-Морского Флота СССР.
 22.02.1938 — Смирнов-Светловский, Петр Иванович (1897—1940), заместитель наркома Военно-Морского Флота СССР.

Примечания

Ссылки 
 Список присвоения высших офицерских званий Армии, Флота и НКВД 1935—1942 гг.
 Список флагманов и флагманов флота ВМФ СССР (1935—1940)
 Список инженер-флагманов ВМФ СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Вооружённых сил СССР
Военно-морские звания